A 2001-es női vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Fukuoka városában, Japánban.

A vízilabdatorna női mérkőzéseit július 18. és július 27. között játszották. A tornát a címvédő Olaszország nyerte, amely a magyar csapatot győzte le a döntőben.

Csoportok
A világbajnokságon 12 csapat vett részt, melyeket 2 darab 6 csapatból álló csoportba sorsolták.

Eredmények 
A csoportmérkőzések után az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A két csoport ötödik és hatodik helyezettjei egy újabb csoportot alkottak, ahol körmérkőzéssel a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportmérkőzések

A csoport

B csoport

Rájátszás

A 9–12. helyért

Negyeddöntők

Az 5.–8. helyért

Elődöntők

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Magyar keret

Források 
 
 
 Ezüstérmesek női pólósaink Origo; 2001. július 27.
 Vb-döntőt játszik a nőivízilabda-válogatott Origo; 2001. július 26.
 Női vízilabda vb: Elődöntőben a magyarok Origo; 2001. július 25.
 Veretlenül csoportelsők női pólósaink Origo; 2001. július 23.
 Veretlenül menetelnek női vízilabdázóink Origo; 2001. július 22.
 Újra győztek pólósaink Origo; 2001. július 21.
 Mindkét pólócsapatunk fölényesen győzött Origo; 2001. július 19.
 Győzelemmel kezdtek női pólósaink Origo; 2001. július 18.

Kapcsolódó szócikkek 
 2001-es úszó-világbajnokság
 2001-es férfi vízilabda-világbajnokság

N2001
Világbajnokság